Генри Уильям Бёркмайр Гиффорд (, 1847, Австралия — 12 апреля 1924, Кенсингтон) — английский шахматист, мастер, участник турнира в Париже в 1878 г. (одного из сильнейших соревнований того времени). Жил в разных странах Европы. Неоднократно побеждал в неофициальных чемпионатах Нидерландов.

Биография 
Гиффорд родился в Австралии, в молодости он приехал в Европу. Сначала он жил в Гааге и играл в голландских турнирах. Позже он переехал в Лондон. В 1877 году он женился на Элизе (Лилли) Голдсмид (урожд. Гэйри; ) и уехал вместе с ней во Францию, где участвовал в самых сильных местных соревнованиях. В середине 1880-х гг. он вернулся в Англию. С 1886 г. жил с женой в Бекенхеме. После смерти жены в 1900 году Гиффорд переехал в Нью-Йорк, где в 1902 году снова женился на Лиззи Изабель Голдсмид (, 1850—1923), племяннице своей первой жены. С 1911 г. они жили в Эрлс-Корте. После смерти второй жены Гиффорд поселился в доме престарелых, где вскоре умер. Он оставил 17 тысяч фунтов брату второй жены аукционисту Джорджу Кэмбеллу Голдсмиду ().

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Нидерландов
Шахматисты Франции
Родившиеся в 1847 году
Родившиеся в Австралии
Умершие 12 апреля
Умершие в 1924 году
Умершие в Кенсингтоне
Шахматисты XIX века